Мілена Вукотіч (; , Рим, Італія) — італійська акторка кіно і театру.

Біографія 
Мілена народилася в Римі, в сім'ї чорногорського театрального учасника та італійської піаністки. Вчилася акторській майстерності і танцям в Італії та Франції.

Дебютувала у кіно в 1960 році. Знялася в 118 фільмах, в тому числі працювала з найвідомішими режисерами світу (Бунюель, Фелліні, Андрій Тарковський та ін.).

Фільмографія 

 Il sicario (1960)
 Il conquistatore di Corinto (1961)
 Torna a settembre (1961)
 Totòtruffa 62 (1962)
 Col ferro e col fuoco (1962)
 I quattro moschettieri (1963)
 Liolà (1963)
 Il giovedì (1963)
 Il mostro dell'opera (1964)
 Джульєтта і духи (1965)
 Questa volta parliamo di uomini (1965)
 Thrilling (1965)
 Made in Italy (1965)
 Rita la zanzara (1966)
 Io, io, io… e gli altri (1966)
 Perdono (1966)
 L'arcidiavolo (1966)
 La bisbetica domata (1967)
 Arabella (1967)
 Il marito è mio e l'ammazzo quando mi pare (1968)
 Colpo grosso alla napoletana (The Biggest Bundle of Them All) (1968)
 Любов і лють (1969)
 Venga a prendere il caffè da noi (1970)
 Rosolino Paternò soldato (1970)
 L'ultimo avventuriero (1970)
 Trastevere (1971)
 Il fascino discreto della borghesia (1972)
 La villeggiatura (1973)
 Il tempo dell'inizio (1974)
 L'erotomane (1974)
 Привид свободи (1974)
 …E cominciò il viaggio della vertigine (1974)
 Кров для Дракули (1975)
 Il caso Raoul (1975)
 Amici miei (1975)
 Amore vuol dir gelosia (1975)
 Appuntamento con l'assassino (1975)
 Quell'oscuro oggetto del desiderio (1977)
 Gran bollito (1977)
 Живи веселіше, розважайся з нами (1978)
 Le braghe del padrone (1978)
 Субота, неділя і п'ятниця (1979)
 La terrazza (1980)
 Фантоцці проти всіх (1980)
 Господарка готелю (1980)
 I seduttori della domenica (1980)
 Cornetti alla crema (1981)
 Il turno (1981)
 Bianco, rosso e Verdone (1981)
 Amici miei — Atto II° (1982)
 Monsignore (1982)
 Occhio, malocchio, prezzemolo e finocchio (1983)
 Ностальгія (1983)
 La casa del tappeto giallo (1983)
 Фантоцці страждає знову (1983)
 Місяць у стічній канаві (1983)
 Ars amandi — L'arte di amare (1983)
 Mezzo destro mezzo sinistro — 2 calciatori senza pallone (1985)
 Max amore mio (1986)
 Roba da ricchi (1987)
 Фантоцці йде на пенсію (1988)
 Фантоцці бере реванш (1990)
 Matilda (1990)
 Cattiva (1991)
 У моїй кімнаті (1992)
 Stefano Quantestorie (1993)
 Фантоцці в раю (1993)
 Abissinia (1993)
 Anche i commercialisti hanno un'anima (1994)
 Italian Village (1994)
 Carogne (1995)
 La bruttina stagionata (1996)
 Per favore strozzate le cicogne (1996)
 Повернення Фантоцці (1996)
 Cose di sempre (1998)
 Фантоцці 2000: Клонування (1999)
 Lontano in fondo agli occhi (2000)
 Il linguaggio dell'amore (2002)
 Nunzia (2002)
 A good women (2003)
 Le seduttrici (2004)
 Saturno contro (2007)
 All'amore assente (2007)
 Black out (2008)
 Caro benzina (2008)
 Un giorno perfetto (2008)
 Scontro di civiltà per un ascensore a Piazza Vittorio (2008)
 Carlo Gesualdo, appunti per un film (2009)
 Buio (2009)
 Letters to Juliet (2010)
 A Casa (2012)
 Un amato funerale (2013)
 L'aquilone di Claudio (2013)
 La sedia della felicità (2013)
 Noi 4 (2013)

Посилання 
 
 Офіційна сторінка 

Уродженці Рима
Чорногорці Італії
Кіноактори Італії XX століття
Кіноактори Італії XXI століття